Home, Sweet Home, film uit 1914 van D. W. Griffith
 Home Sweet Home (1973), film van Benoît Lamy
 Home Sweet Home (2008), film van Didier Le Pêcheur
 Home sweet home (hoorspel), hoorspel van Ab van Eyk uit 1979
 Home sweet home (hekwerk), artistiek hekwerk in het Nelson Mandelapark, Amsterdam-Zuidoost